Quatorze-Mai ou XIV-Mai ou 14-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 
14 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de voies ou places peuvent contenir cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date. Aucun odonyme en français n'a cependant été recensé.

Graphies en français 

Aucun odonyme en français n'a cencore été recensé.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 14 de Mayo » ou « Catorce de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 (Calle) 14 de Mayo, à  Guadalupe,  dans l'État de Nuevo León.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes français dont le quantième est en chiffres

Néant
Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
14